Seis o 6 puede referirse a:
 El número seis.
 El año 6 después de Cristo (6 d.C), y el año 6 antes de Cristo. (6 a.C)
 El mes de junio, marcado en el calendario gregoriano como el sexto mes.
 El Seis, instrumento de cuerda creado en Bolivia.
 Los Seis, grupo musical francés.
 Los Seis, conjunto de dioses creados por Laura Gallego García para su trilogía Memorias de Idhún.